A Copa da Palestina de 1973, disputada na Líbia, foi a segunda edição da Copa da Palestina de Seleções. Esta competição aparentemente substituiu a Copa das Nações Árabes entre os anos de 1966 e 1985. A seleção da Tunísia conquistou o título.

Primeira fase

Grupo 1

* Números incompletos.

* As datas e os resultados destas partidas são desconhecidos.

Grupo 2

* Números incompletos.

* Os resultados destas partida são desconhecidos.

** A data e o resultado desta partida é desconhecido.

Fases finais

Semi-finais

Terceiro lugar

Final

Campeão

1973
1973 no futebol